Валентин Русецки е български актьор и педагог.

Биография

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
 Валентин Русецки в Синефиш
 Валентин Русецки в bgmovies

Български актьори и актриси